De tiende etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 29 augustus 2017 van Caravaca de la Cruz naar El Pozo Alimentación (Alhama de Murcia). De etappe was een 164,8 kilometer lange bergrit. Onderweg waren er twee gecategoriseerde beklimmingen, een van de 3e en een van de 1e, en er was één tussensprints.

Verloop

Uitvallers

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

10
Sport in Murcia